

Anno 
 1067 – (MLXVII in numeri romani) è un anno dell'XI secolo 
 1067 a.C.

Matematica 
 1067 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1067 Lunaria – asteroide della fascia principale del sistema solare